– pierwszy best-album zespołu Berryz Kōbō, wydany 14 stycznia 2009 roku. Osiągnął 11 pozycję w rankingu Oricon, sprzedał się w nakładzie  egzemplarzy.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon 

Albumy Berryz Kōbō
Albumy j-pop
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2009